Алдын-Булак (в переводе с тувинского языка «Золотой Источник» (воды) — этнокультурный комплекс на территории Республики Тыва, Тандинский район.

Местоположение 
Расположен комплекс на берегу Енисея, в 45 километрах к западу от столицы Тувы города Кызыла.

Идея проекта комплекса несет в себе важное смысловое значение и выполнена в виде макета Вселенной, движения планет в галактике. Солнце и планеты представлены в виде юрт. Расположение юрт рассчитано в соответствии с древним восточным учением «Фэншуй».

История 
Открытие этнокультурного комплекса состоялось 18 марта 2011 года. В основу архитектурно-строительных решений туркомплекса была положена идея о том, чтобы как можно полнее отразить национальный колорит Тувы.

Инфраструктура 

На территории комплекса расположены обрядовые места: 
 «Шаманское место», 
 «Небесные ворота», выполненные в форме буддийской арки, расположены между двумя скалами с видом на реку; 
 Знамёна «Сульде» – место поклонения мужчин, 
 «Оваа Хоомея», 
 юрта-ресторан, 
 юрты для проживания, 
 тоджинские чумы с кострищем, 
 конференц-зал, 
 административные здания, 
 спортивная площадка, 
 смотровые беседки, 
 баня, 
 сауна, 
 сувенирные лавки, 
 автостоянка.

В оформлении юрт основной акцент сделан на интерьер – историю и культуру республики. За основу взяты элементы традиционного быта тувинцев и богатство скифского времени – предметов из курганного захоронения «Аржаан-1» и «Аржаан-2».

Примечания

Ссылки 
 Российские маршруты
 Министерство культуры Республики Тыва. Участника Симпозиума поклонились Оваа хоомейжи и освятили инструменты
 «АЛДЫН-БУЛАК» СНОВА В СТРОЮ

Культура Тывы
Туризм в Тыве
Тандинский кожуун